Чеська Екстраліга 2020—21 — 28-й розіграш чемпіонату Чеської екстраліги. У сезоні брали участь 14 команд.

Турнірна таблиця

Плей-оф

Wild card

Чвертьфінали

Півфінали

Фінал

Підсумкова таблиця

Примітки

Посилання 
 ЧЕ на hokej.cz  
 ЧЕ на sport.cz  
 Профіль на eurohockey  
 Архів на hockeyarchives  
 Профіль на livescore 

2021
Чехія
Чехія
2020 у чеському спорті
2021 у чеському спорті